Бустан, Бустон, Бостан — назва населених пунктів в країнах Центральної Азії:

Бостан — місто в Ірані, остан Хузестан, шахрестан Даште-Азадеган.

Бостан — місто в Белуджистані, оуруг Пішин.

Бустан — селище міського типу, Согдійський вілоят, Матчинський район.

Місто:
 Бустан — місто в Узбекистані, Республіка Каракалпакстан, центр Елліккалинського району
Міські селища:
 Бустан, Андижанська область, Алтинкульський район.
 Бустан, Джиззацька область, Зарбдарський район.
 Бустан, Ферганська область, Багдадський район.
 Бустан, Ферганська область, Риштанський район.
 Бустан, Хорезмська область, Хівинський район.

Інше 
 Бустан — книга Сааді.